Campionamento – nella teoria dei segnali, una tecnica che consiste nel convertire un segnale continuo nel tempo in un segnale discreto, valutandone l'ampiezza a intervalli di tempo regolari
 Campionamento – in musica la tecnica di composizione di suoni o brani musicali mediante l'uso di un campionatore
 Campionamento – in chimica l'insieme delle operazioni atte a produrre un campione significativamente rappresentativo della sostanza da analizzare
 Campionamento statistico – in statistica un metodo per selezionare un campione rappresentativo di un determinato insieme di dati, in modo da ottenere risultati generalizzabili (nel campo della qualità, nella demografia eccetera)
 Piani di campionamento – nell'industria il procedimento che consente di sottoporre al Controllo qualità aziendale una porzione sufficientemente significativa di una partita di merce acquistata o prodotta

Altri progetti